Кубок ATP 2021 — второй розыгрыш международного командного теннисного турнира среди мужских сборных, проводимый под эгидой ATP. Соревнования проходили со 2 по 7 февраля в австралийском Мельбурне. Кубок ATP был одним из подготовительных турниров к Открытому чемпионату Австралии — первому «мэйджору» в сезоне.

Обладателем Кубка ATP стала команда России. Значительный вклад в успех сборной внесли лидеры российской команды — Даниил Медведев и Андрей Рублёв, выигравшие все матчи в одиночном разряде.

Прошлогодние чемпионы — сборная Сербии — не защитили титул, заняв второе место в группе А и, таким образом, не отобравшись в плей-офф.

Общая информация 

В связи с мерами, принимаемыми австралийскими властями с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, организаторы трунира приняли решение перенести соревнования на февраль и провести розыгрыш трофея в Мельбурне. По прибытии в Австралию все игроки прошли 14-дневный карантин. В отличие от прошлого года в турнире примут участие 12 команд (в 2020 году — 24 сборные), которые квалифицировались в соответствии с позицией первой ракетки страны в рейтинге ATP. Сборная Австралии получила специальное приглашение в качестве страны-организатора соревнований.

Кубок ATP будет разыгран по следующей схеме:
 первый этап — групповой («раунд-робин»): 12 команд распределены на 4 группы. В решающую стадию турнира проходят только победители группового раунда;
 второй этап — плей-офф: победители групповой стадии составят полуфинальные пары. По итогам раунда на выбывание определяется чемпион турнира.

Рейтинговые очки

Составы команд 

Рейтинг теннисистов представлен по состоянию на 4 января 2021 года.

Групповой этап

Рейтинг сборных 

О = очки, М = матчи, С = сеты

Группа A

Сербия — Канада

Германия — Канада

Сербия — Германия

Группа B

Испания — Австралия

Греция — Австралия

Испания — Греция

Группа C

Австрия — Италия

Италия — Франция

Австрия — Франция

Группа D

Россия — Аргентина

Россия — Япония

Аргентина — Япония

Плей-офф

Полуфиналы

Германия — Россия

Италия — Испания

Финал. Россия — Италия

См. также 
 ATP Тур 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок ATP